Квасков — фамилия; имеет женскую форму Кваскова.
 Квасков, Михаил Александрович (1876 — ?) — врач, депутат Государственной думы I созыва от Смоленской губернии.
 Квасков, Николай Фёдорович (1904—1985) — участник атомного проекта, лауреат Ленинской и Сталинской (трижды) премий.